Ин-Фа-Лин — фамилия.

 Ин-Фа-Лин, Денис Владимирович (род. 1979) — российско-казахстанский хоккеист с мячом.
 Ин-Фа-Лин, Сергей Владимирович (род. 1966) — советский и российский хоккеист с мячом, тренер.